Peći je lahko:
 Peći, Bosansko Grahovo (Bosna in Hercegovina)
 Peći, Ključ (Bosna in Hercegovina)
 Peći, Srebrenica (Bosna in Hercegovina)